В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)
  Трейсі Остін (переможниця)
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Регіна Маршикова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix